259 km – przystanek kolejowy linii Ługa – Psków, w miejscowości Szawrowo, w rejonie pskowskim, w obwodzie pskowskim, w Rosji
 259 km – przystanek kolejowy linii Snowidowicze – Sarny, w pobliżu miejscowości Lisowe, w rejonie sarneńskim, w obwodzie rówieńskim, na Ukrainie